Gil Junger, een Amerikaanse regisseur
 Sebastian Junger
 Ernst Jünger, een Duitse schrijver
 Friedrich Georg Jünger